Desa Tlogoagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogoagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 112,32), Jawa Timur, 
 Desa Tlogoagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 112,01), Jawa Timur, 
 Desa Tlogoagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,14), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar